Chwalimierz (województwo dolnośląskie)
 Chwalimierz (województwo lubuskie)